

Patronyme 

 Georg Bernhard Bilfinger (1693-1750) : philosophe, mathématicien et scientifique allemand.

Autres 

 Bilfinger SE : entreprise allemande de construction et services ; 
 Bilfinger Berger Power Services GmbH : une des cinq divisions d'affaires du groupe Bilfinger Berger, entreprise multinationale allemande de génie industriel, construction et services.